Onafhankelijkheidsreferendum in Liberia (1846)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1847)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1849)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1861)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1869)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1870)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1907)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1927)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1935)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1943)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1945)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1946)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1949)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1955)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1972)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1975)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (1984)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (2011)
 Constitutioneel Referendum in Liberia (2020)